Репужинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Репужинцы — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Репужинцы — село в Заставнивском районе Черновицкой области.